Skałczak (Sciurotamias) – rodzaj ssaka z podrodziny afrowiórek (Xerinae) w obrębie rodziny wiewiórkowatych (Sciuridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujący endemicznie w Chińskiej Republice Ludowej.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 204–224 mm, długość ogona 140,7–160 mm; masa ciała około 260 g.

Systematyka

Etymologia  
 Sciurotamias: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Sciurus  (wiewiórka) oraz Tamias  (pręgowiec).
 Rupestes: , rupis „skała”; przyrostek -tes „mający związek z”. Gatunek typowy: Rupestes forresti .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Sciurotamias davidianus  – skałczak szczelinowy
 Sciurotamias forresti  – skałczak urwiskowy

Opisano również gatunki wymarłe:
 Sciurotamias pusillus  (Chińska Republika Ludowa; miocen)
 Sciurotamias teilhardi  (Chińska Republika Ludowa; kenozoik)
 Sciurotamias wangi  (Chińska Republika Ludowa; miocen).

Przypisy

Bibliografia  
  

Świstaki